Dante Cavazzini – filantropo, mecenate e commerciante italiano
 Maurizio Cavazzini – ex calciatore italiano
 Severino Cavazzini – politico italiano